A 2023-as Masters (hivatalosan a 2023 Cazoo Masters) egy profi, nem pontszerző snookertorna volt, amelyet 2023. január 8. és 15. között rendeztek a londoni Alexandra Palace-ban, Angliában. A Triple Crown versenyek közül ez volt a második a szezonban. A World Snooker Tour által szervezett és a Cazoo autókereskedés által szponzorált tornát Magyarországon az Eurosport közvetítette. A nyertes 250 000 fontot kapott a 725 000 font összdíjazásból.

A snooker világranglista legjobb 16 játékosa kapott meghívást az eseményre (a 2022-es UK Championshipig bezárólag). A sportág irányító testülete (WBPSA) azonban később kizárta a versenyről a meghívott Yan Bingtaot és Zhao Xintongot, meccseredmények befolyásolásának kivizsgálása miatt. David Gilbert és Hossein Vafaei érkezett a két játékos helyére. Utóbbi az idei Masters egyetlen debütálója, és az első iráni játékos, aki részt vett a tornán.

A döntőben Judd Trump 10–8-ra legyőzte Mark Williamst, ezzel megszerezte második Masters címét. Harminc darab százas breaket löktek a tornán. A legnagyobb break díján Trump, Vafaei és Williams osztozott, akik mindannyian 143-as breaket löktek a negyeddöntős meccseiken.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. A versenyt a Cazoo brit autókereskedő cég szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 250 000 £
 Döntős: 100 000 £
 Elődöntős: 60 000 £
 Negyeddöntős: 30 000 £
 Legjobb 16 közé jutásért: 15 000 £
 Legmagasabb break: 15 000 £

 Összesen: 725 000 £

Ágrajz 
A baloldali szám a játékos világranglista helyezése. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Százas breakek 
A tornán összesen 30 százas breaket löktek. A World Snooker Tour az esemény minden százas breakje után 500 fontot adományozott a Jessie May Children’s Hospice alapítványnak. Összesen 15 000 font adományt sikerült így összegyűjteni.

 143, 138, 127, 126, 107, 102, 100  Mark Williams
 143, 126, 107, 106, 105  Judd Trump
 143, 107, 104  Hossein Vafaei
 142  John Higgins
 134, 115, 104  Ronnie O’Sullivan
 128, 127, 109, 107, 102  Stuart Bingham
 114, 110  Barry Hawkins
 104  Neil Robertson
 100  Luca Brecel
 100  Jack Lisowski
 100  Shaun Murphy

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben